Йон Караника може да се отнася за:

 Йон Караника, преподавател по музика, диригент и композитор, баща на Нику Караника;
 Йон Караника (1903 – 1938), терорист на Желязната гвардия.